La palabra "Disneyland" también se puede referir a:

 Disneyland Resort, ubicado en la ciudad de Anaheim, cerca de Los Ángeles, California, EE. UU. denominado así desde 2001, que cuenta con dos secciones:
 Disneyland, primer parque en el mundo de Disney creado en 1955.
 Disney's California Adventure
 Walt Disney World Resort, localizado a las afueras de Orlando, Florida, EE. UU.
 Magic Kingdom
 Epcot
 Disney's Hollywood Studios
 Disney Animal Kingdom
 Disneyland Resort Paris, situado en Marne-la-Vallée, una ciudad al este de París, Francia.
 Disneyland Park (Paris), sección del parque Disneyland Resort Paris.
 Walt Disney Studios Park, sección del parque Disneyland Resort Paris.
 Disney Village, sección del parque Disneyland Resort Paris.
 Tokio Disney Resort
 Tokio Disneyland, sección del parque Tokio Disney Resort.
 Tokyo DisneySea, sección del parque Tokio Disney Resort.
 Ikspiari y Bon Voyage!, pertenecientes al Tokio Disney Resort
 Hong Kong Disneyland Resort, en Hong Kong.
 Hong Kong Disneyland sección del parque Hong Kong Disneyland Resort.
 Shanghai Disney Resort, en Shanghái.
 Shanghái Disneyland Park sección del parque Shanghái Disney Resort.